Dangerous Years – amerykański film z 1947 w reżyserii Arthura Piersona. Drugi film w karierze Marilyn Monroe, ale pierwszy w którym została pokazana w przeciwieństwie do jej pierwszego filmu Szokująca panna Pilgrim, gdzie grała tylko głosem.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie filmy z 1947 roku
Amerykańskie dramaty filmowe